Arrol bezeichnet:

 Sir William Arrol & Company, 1872 in Glasgow, Schottland gegründetes Brücken- und Kranbauunternehmen
 Arrol-Johnston, ehemalige britische Automarke

Arrol ist der Familienname folgender Personen:
 Ian MacLachlan Arrol (1924–2000), kanadischer Politiker